Zámek Raduň je původně gotická tvrz, přestavěna v 16. století na renesanční zámek. V první třetině 19. století byl zámek empírově přestavěn do dnešní podoby. Je chráněn jako kulturní památka. Je ve vlastnictví státu (správu zajišťuje Národní památkový ústav) a je přístupný veřejnosti.

Historie 
Na místě původní tvrze byl po roce 1550 vybudován renesanční zámek majitelů Jiříka Tvorkovského, nejvyššího komorníka Opavského knížectví a jeho manželky Anny Haugvicové z Biskupic. Po požáru roku 1582 byl zámek přestavěn na trojpodlažní trojkřídlí s třemi věžemi. Plochostropé panské patro mělo individuální vstupy z nádvorní arkádové lodžie. Když v létě roku 1621 vojsko knížete Jana Jiřího Krnovského obsadilo Opavsko, patřilo k nejhůře postiženým Raduňské panství, které patřilo Pertoldu Tvorkovskému z Kravař, synovci Jiříka Tvorkovského, jenž zemřel bez mužského dědice roku 1586. Krnovského vojáci vyplenili i zdejší kostel a usadili se na zámku a v místním dvoře. Císařští vojáci z Nového Jičína se rozhodli nepříteli pomstít a ráno 22. července přepadli teprve se probouzející vojáky. U Raduňského zámku se strhla bitva ve které byli většina knížecí posádky pobita a jen někteří se zachránili útěkem na Hradec a do Opavy. Po druhé svatbě Heleny Eleonory Sedlnické z Choltic, manželky Hynka z Tvorkova a Kravař, přešlo roku 1652 panství do majetku Albrechta hraběte z Vrbna a Bruntálu (Bruntálští z Vrbna) a po sňatku jeho dcery Johanny Terezie do rukou svobodných pánů Bocků z Burgvic. Roku 1665 je u zámku zmiňovaný pivovar. Od roku 1738 patřilo panství svobodným pánům Gruttschreiberům, za jejich panování zámek i hospodářství pustly. Po krátké državě svobodného pána Jana Václava Mönnicha se majitelem panství po sňatku s jeho dcerou Annou Marií Teklou stal Jan Josef hrabě Larisch, císařský komorník, zemský hejtman a prezident zemského soudu Těšínského knížectví. Ten s sebou přivedl svého dvorního architekta, autora přestaveb zámků ve Fryštátu, Horním Těrlicku a Horní Suché, Johanna Antona Englische, krajského inženýra pro opavský kraj.

Během roku 1816 zpracoval Anton Englisch plán přestavby zámku. Stavební práce byly realizovány v letech 1822–1825, přičemž většina zednických prací proběhla v prvních letech. Na realizaci stavby se podíleli Anton Onderka, a Johann Hermann. Současně s přestavbou zámku se realizovaly úpravy jeho okolí. Byl postaven úřednický dům s kočárovnou a konírnami (1823–1826?), oranžérie (1824) a lednice (1826). Původní lesopark byl přetvořen na přírodně-krajinářský park anglické inspirace.

Po smrti Anny Marie v roce 1829 se majitelskou panství stala její dcera Marie Nepomucena, která se roku 1832 provdala za vnuka maršála Gebharda Leberechta von Blüchera, hraběte Gebharda Bernharda Blüchera von Wahlstatt. Ten zadal roku 1838 úpravy zámku opavskému staviteli Franzi Bielovi. Byl zbořen nefunkční pivovar, vystavěn ovčín a po požáru roku 1841 přestavěna sýpka na empírové stavení. Změnami prošlo i vnitřní uspořádání zámku. Po smrti hraběte Larische v roce 1875 se zámek stal občasným místem pobytu jeho syna, Gebharda Lebrechta, čestného rytíře řádu maltézských rytířů a později vnuka stejného jména, hraběte Gebharda Lebrechta Blüchera, který ke konci 19. století provedl další interiérové i exteriérové přestavby zámku, ze kterých je významnější nová knihovna s pracovnou pána domu. Na počátku 20. století dostal zámek plynové osvětlení, roku 1903 byl připojen telefon a roku 1909 byla provedena nová vodoinstalace.

Náklady na přestavbu spolu s nepříliš obratným hospodařením vedly k tomu, že raduňský velkostatek byl roku 1912 přepsán na Wilhelma Lothara, který se roku 1913 oženil s Luisou, rozenou princeznou Radziwill (sestrou otcovy manželky). V roce 1926 byl zámek elektrifikován a částečně vybaven ústředním topením. Hrabě Lothar zemřel v roce 1928 ve švýcarském tuberkulózním sanatoriu a zanechal po sobě tři syny - 14letého Huga, 13letého Mikuláše a 12letého Alexandra, všichni narozeni ve Velké Británii. Za německé okupace byla na zámek uvalena nucená správa, která trvala do roku 1945. Nejstarší syn kníže Hugo Blücher se sice po osvobození Moravy RA ujal péče o majetek, ale v roce 1948 zemřel. Protože druhý syn Mikuláš zahynul při vojenské akci RAF v Tunisu (22. května 1943), zdědil majetek nejmladší syn Alexandr. Po postupných konfiskacích však v roce 1949 i s matkou opustil Raduň navždy.

Po roce 1945 

Po znárodnění připadl zámek Ministerstvu zemědělství a později se v jeho držení vystřídalo množství dalších institucí. Později přešel pod Místní národní výbor v Raduni a sloužil k bytovým účelům. V roce 1963 byl upraven pro potřeby mateřské a základní školy, ale byly tu umístěny také kanceláře místního národního výboru, zdravotní středisko aj. Dne 1. října 1978 převzal zámek Okresní národní výbor v Opavě, který rozhodl o celkové obnově zámeckého areálu a o zařazení zámku mezi památkové objekty, zpřístupněné veřejnosti. V červenci 1984 byly restaurované interiéry otevřeny veřejnosti. Od roku 2002 státní zámek Raduň spravuje Národní památkový ústav, územního odborného pracoviště v Ostravě.

Galerie

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 

Empírové zámky v okrese Opava
Kulturní památky v okrese Opava
Památky ve správě Národního památkového ústavu
Raduňské panství
Raduň